Red River Valley (Amerika), een regio in Noord-Amerika
Meerdere films:
Red River Valley (1936)
Red River Valley (1941)
Red River Valley (1997)
Red River Valley (lied), een lied van Carl T. Sprague